Гарциемс:

 Гарциемс — посёлок в Царникавском крае, на берегу Рижского залива.
 Гарциемс — остановочный пункт в посёлке Гарциемс.